Лепона — многозначный термин.
 Топоним:
 Лепона — левый приток Шервинты;
 Лепона — населённый пункт в Абхазии.
Другое:
 Лепона — сорт груши, выведенный в Литве.